Хинвиль () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Хинвиль.

Округ входит в кантон Цюрих. Занимает площадь 179,53 км². Население 80 565 чел. Официальный код — 0105.

Коммуны округа 

Округа кантона Цюрих